Gall – odpowiednik polskiego imienia Gaweł
 Gall lub Gal - mieszkaniec Galii

Osoby:
 France Gall (1947–2018) – francuska piosenkarka;
 Gall Anonim (zm. po 1116) – średniowieczny kronikarz;
 Iwo Gall (1890-1959) – scenograf, reżyser, malarz;
 Jan Karol Gall (1856-1912) – kompozytor i dyrygent,
 Stanisław Gall (1865-1942) – arcybiskup
 Franz Joseph Gall (1758-1828) – neurolog i psychiatra

Zobacz też:
 święty Gaweł
 Gal